Мочилы — название населённых пунктов в России:

 Мочилы — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Мочилы — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Мочилы — деревня в Ливенском районе Орловской области.